Rugård er navnet på to godser i Danmark:

 Rugård (Rosmus Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Rosmus Sogn, Syddjurs Kommune
 Rugård (Veflinge Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Veflinge Sogn, Nordfyns Kommune
 se også
 Rugård Amt – et tidligere dansk amt
 Rugård Len – et tidligere dansk len